Awang ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Hadi Awang (* 1947), malaysischer Politiker
 Azizulhasni Awang (* 1988), malaysischer Bahnradsportler

Awang ist als Ortsname:
 Awang (Dongchuan) (阿旺镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Dongchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Awang (Gonjo) (阿旺乡), eine Gemeinde im Kreis Gonjo des Autonomen Gebiets Tibet der VR China

Awang steht außerdem für:
 Flughafen Awang, den Flughafen der Stadt Cotabato auf den Philippinen